Султангулово — название населённых пунктов на территории России:

 Султангулово (Кугарчинский район) — деревня, Кугарчинский район, Башкортостан.
 Султангулово (Самарская область) — село, Похвистневский район, Самарская область.